Váradi, Várady oder Varady ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Varady (* 1997), slowakischer Jazz-Gitarrist
 Béla Várady (1953–2014), ungarischer Fußballspieler
 Dagmar Varady (* 1961), deutsche Künstlerin
 Eszter Várady (Kovátsné Várady Eszter; * 1953), ungarische Schriftstellerin
 Hédi Váradi (1929–1987), ungarische Schauspielerin
 Imre Varadi (* 1959), englischer Fußballspieler
 János Váradi (* 1961), ungarischer Boxer
 Julia Varady (* 1941), ungarisch-deutsche Opern- und Konzertsängerin (Sopran)
 Kálmán Várady (* 1958), deutscher Künstler
 Ladislaus Varady (1906–1989), Dirigent und Komponist
 Tibor Varady (* 1939), Professor für internationales Recht